

Sciences humaines et sociales 
 Azot signifie « azote » dans diverses langues comme le catalan, le polonais ou le turc.
 Azot est la francisation d' (grec ancien) ou Azotus (latin), nom de la cité antique a laquelle a succédé la ville moderne d'Ashdod, en Israël.

Toponyme 
 L'Azot est une région naturelle du centre de la Macédoine du Nord, située sur le cours supérieur de la Babouna.

Homonymie de toponyme